«Трек вокруг Манаслу» () — пеший туристский маршрут в Непале, проходящий вокруг горного массива Мансири-Гимал (Манаслу-Гимал).

Трек проходит по горным тропам, соединяющим основные населённые пункты данного района. Продолжительность похода — около 14 дней. Наивысшая точка маршрута — перевал Ларкья-Ла (5106 м). Часть трека совпадает с тропой другого популярного маршрута — «Трека вокруг Аннапурны».

Преодолеть маршрут можно без бивачного снаряжения — местное население содержит гостевые дома для путешествующих по треку туристов.

Для пребывания в заповедных местах, через которые проходит «Трек вокруг Манаслу», иностранцам необходимы разрешительные документы, которые можно оформить в офисах Комитета по туризму Непала () или в туристических агентствах Катманду и Покхары.

Примечания

Ссылки 
 Официальный туристический сайт Непала
 Nepal’s Trekkers’ Information Management Systems
 Национальный фонд охраны природы
 Гималайская ассоциация спасателей

Туристские маршруты Непала
Пешеходные туристические маршруты